– japoński przedsiębiorca, prezydent i CEO Toyota Motor Corporation; kierowca wyścigowy.

Życiorys 
Ukończył studia licencjackie w zakresie prawa na Uniwersytecie Keiō w Tokio oraz zdobył tytuł Master of Business Administration na Babson College w Wellesley (część Wielkiego Bostonu), w Massachusetts (Stany Zjednoczone).

W 1984 roku rozpoczął pracę w Toyota Motor Corporation. Pracował w Japonii i za granicą w działach produkcji, projektowania i marketingu. W czerwcu 2000 roku dołączył do rady dyrektorów. W 2001 roku został dyrektorem (chief officer) na Azję i Chiny, a dyrektorem zarządzającym (managing director) w 2002 roku. Na początku 2015 roku objął stanowisko dyrektora dla regionów Azji, Oceanii, Chin i Bliskiego Wschodu.  W czerwcu 2005 roku został wiceprezydentem Toyoty. Zakres jego odpowiedzialności obejmował IT, zarządzanie produktem, zarządzanie jakością, zakupy i sprzedaż. W czerwcu 2009 został CEO i prezydentem Toyota Motor Corporation. Razem z nim powołano 4 wiceprezydentów i 8 członków rady. Akio Toyoda zastąpił na stanowisku Katsuakiego Watanabe, który został wiceprezesem zarządu.

Pierwszym dużym zadaniem nowego prezydenta było wyprowadzenie firmy z kryzysu po serii akcji przywoławczych. Udało się to pomimo światowej recesji i trzęsienia ziemi w Japonii w 2011 roku. Od 2012 roku Toyota jest największym producentem samochodów na świecie.

W 2012 roku został wybrany Człowiekiem Roku magazynu Autocar.

1 grudnia 2016 roku Akio Toyoda został prezesem nowej spółki wewnętrznej Toyoty, powołanej do konstruowania i wprowadzania do produkcji samochodów elektrycznych.

Sport 

Jest także kierowcą wyścigowym. Trzy razy startował w 24-godzinnym wyścigu ADAC na torze Nürburgring pod pseudonimem Morizō Kinoshita. W 2009 zajął 4. miejsce w swojej klasie za kierownicą prototypu Lexusa LF-A, zajmując 87 miejsce w klasyfikacji generalnej.

Akio Toyoda powołał do życia zespół Gazoo Racing, aby rozpalać u pracowników Toyoty zamiłowanie do motorsportu.

7 lipca 2015 roku Akio Toyota ogłosił, że będzie pełnił funkcję dyrektora zespołu WRC Toyoty, który powróci do Rajdowych Mistrzostw Świata w 2017 roku. Jednocześnie Toyoda zapowiedział, że szefem zespołu będzie Tommi Mäkinen.

Rodzina 
Jest synem Shōichirō Toyody (1925-2023), wnuka Sakichiego Toyody, założyciela firmy. Jest piątym prezydentem Toyota Motor Corporation z rodziny Toyoda.

Przypisy

Bibliografia 
 Profil Toyody w Forbesie

Japońscy przedsiębiorcy
Japońscy kierowcy wyścigowi
Absolwenci Uniwersytetu Keiō
Sportowcy związani z Nagoją
Ludzie urodzeni w Nagoi
Urodzeni w 1956